Eliasz Jan Łącki (zm. 1685), pułkownik, później generał-major, chorąży ziem pruskich, dowódca obrony Warszawy 14-17 czerwca 1657 przed wojskami szwedzko-siedmiogrodzkimi w czasie potopu szwedzkiego.
 Wincenty Paweł Łącki (1898-1964) – polityk i działacz gospodarczy II RP, starosta krajowy pomorski, do 1939 roku prezes zarządu Instytutu Bałtyckiego. 
 Łącki Młyn – mała osada kaszubska w Polsce na Pojezierzu Bytowskim w regionie Kaszub zwanym Gochami położona w województwie pomorskim.
Zobacz też:
 Ordynacja Łąckich